Savoia-Marchetti S.65 – idrocorsa monoplano bimotore della Savoia-Marchetti
 Sikorsky S-65 – elicottero biturbina da trasporto medio/pesante della Sikorsky Aircraft Corporation
 BMW S65 – Motore della BMW